est un objet transneptunien de magnitude absolue 6,3. Son diamètre est estimé à .

Lien externe

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2015
Planète mineure prédécouverte en 2010
Cubewano
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā